У́лица Пя́тницкого — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Пятницкого — улица в Воронеже.
 Улица Пятницкого — улица в Новосибирске.

Украина 
 Улица Пятницкого — улица в Донецке.